

Anatomia humana
Planta do pé, também conhecida por sola do pé

Localidades
Sola (Noruega)
Sola (Vanuatu)
Palma Sola
Fara Olivana con Sola

Latim
Sola scriptura
Sola fide

Desambiguações de topônimos